Пиједрас Вердес има више значења:

 Пиједрас Вердес (Санта Исабел), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједрас Вердес (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједрас Вердес (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједрас Вердес, Тригито (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједрас Вердес (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику